Роза ветров

 Роза ветров в метеорологии — векторная диаграмма, характеризующая режим ветра
 Роза ветров в картографии и геральдике — картографическое обозначение основных географических азимутов сторон горизонта в виде звезды
 Роза ветров — оперетта Б. А. Мокроусова
 Роза ветров — музыкальный фестиваль
 Авиакомпания «Роза ветров» — украинская чартерная авиакомпания
  — немецкая авиакомпания